Coturnicini — триба фазановых птиц из подсемейства фазанов (Phasianinae), включающая  и родственные им роды. Широко распространены в Африке, Евразии и Австралазии. Монофилия трибы подтверждается генетическими исследованиями, и её выделение было признано справочником  (; 4-е издание).

Сестринский таксон по отношению к трибе Gallini (куры и родственники). Согласно анализу Де Чена и соавторов (2021), расхождение между Coturnicini и Gallini произошло в олигоцене, тогда как ближайший общий предок всех современных Coturnicini жил в позднем олигоцене или раннем миоцене.

Классификация

Примечания